Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Gastein Ladies 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-německý pár Jill Craybasová a Julia Görgesová, který se turnaje nezúčastnil.

Vítězem se stala rakousko-slovinská nenasazená dvojice Sandra Klemenschitsová a Andreja Klepačová, která ve finále zdolala německo-řecký pár Kristina Barroisová a Eleni Daniilidouová, stejným poměrem gamů, jakým skončilo finále souběžně hraného bastadského turnaje, 6–1 a 6–4.

Nasazení párů 
  Mandy Minellaová /  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Natalie Grandinová /  Petra Martićová (1. kolo)
  Raluca Olaruová /  Valeria Solovjevová (čtvrtfinále)
  Eva Hrdinová /  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále, skreč)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Minella   C Scheepers
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= E Kostova   I Šinikova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= T Čurović   C Scholl
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Hončová   C Perrin
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= R Olaru   V Solovjeva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= L-M Moser   Y Neuwirth
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[8]

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= K Barrois   E Daniilidou
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= E Hrdinová   Š Pe'er
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=0r
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= I Ferrer Suárez   A Rus
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= V Kapšaj   T Mirčić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= T Čurović   C Scholl
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= V Kapšaj   T Mirčić
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=[5]

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2013
WTA Tour 2013